El Campionat d'escacs de Singapur és un torneig d'escacs individual anual de Singapur organitzat per la Federació d'Escacs de Singapur.

Quadre d'honor

Referències

Enllaços externs 
 Llista de campions 1949-2005
 Resultats d'escacs de James Long a Singapur: 1997-1998 
 web de la Federació d'Escacs de Singapur

Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Escacs a Singapur
Singapur